Seznam polkov z zaporedno številko 18.

Seznam 
 Pehotni
 18. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 18. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 18. pehotni polk (Wehrmacht)
 18. strelski polk (ZSSR)
 18. pehotni polk (ZDA)
 18. konjeniški polk (Wehrmacht)
 18. grenadirski polk (Wehrmacht)
 18. Reiter polk (Wehrmacht)
 18. grenadirski polk »Oberrhein«

 Konjeniški
 18. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 18. tankovski polk (Wehrmacht)
 18. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 18. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 18. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 18. artilerijski polk (Wehrmacht)
 18. rezervni artilerijski polk (Wehrmacht)
 18. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 18. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 18. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi